Amerikai Egyesült Államok
 Forfar (Észak-Dakota)
 Forfar (Oregon)
 Egyesült Királyság
 Forfar (Skócia)